Тирен () — шведская фамилия

 Тирен, Герда (1858—1928) — шведская художница
  — шведский фольклорист (собиратель песен и легенд)
 Тирен, Кристина (1886—1951) — шведская художница
 Тирен, Нильс (1885—1935) — шведский художник
 Тирен, Юхан (1853—1911) — шведский художник